Немања Бранковић (Београд, 18. јуна 1997) српски је фудбалер. Син је некадашњег атлетичара, тренутно директора и генералног секретара Атлетског савеза Србије, Слободана Бранковића.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије